Гаррі — чоловіче ім'я, середньоанглійська форма старофранцузького імені Генрі. Нині використовується як дімінутів від імен «Генрі» і «Гарольд».

 «Гаррі Поттер» — серія з семи фантастичних романів, гепталогія («семикнижжя») англійської письменниці Джоан Ролінґ

 Гаррі Трумен () ( 1884 —  1972) — 33-й президент Сполучених Штатів (1945–1953)
 Гаррі Поттер — вигаданий персонаж і головний герой серії романів Джоан К. Ролінґ та фільмів по цим творам
 Каспаров Гаррі Кімович (1963) — радянський і російський шахіст, письменник і політик
 Гаррі Муліш (1927–2010) — нідерландський прозаїк, поет і драматург
 Гаррі Нілссон (1941–1994) — вокаліст, клавішних, гітарист, композитор, автор текстів, продюсер, лауреат премій «Греммі»
 Гаррі Воррен (1893–1981) — американський кінокомпозитор
 Гаррі Гудіні (1874–1926) — американський фокусник, ілюзіоніст
 Гаррі Мартінсон (1904–1978) — шведський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури за 1974
 Гаррі К'юелл (1978) — австралійський футболіст, нападник «Мельбурн Вікторі» та збірної Австралії
 Гаррі Гаррісон (1925) — американський письменник-фантаст
 Гаррі Гейс (1955–2007) — нідерландський актор
 Гаррі Марковіц (1927) — американський економіст, лауреат Нобелівської премії (1990) «за роботи з теорії фінансової економіки»
 Гаррі Голкері (1937–2011) — фінський політик та дипломат, Прем'єр-Міністр Фінляндії (1987–1991)
 Гаррі Реднап (1947) — англійський футболіст і тренер. З 2008 року є головним тренером футбольного клубу «Тоттенхем Хотспур»
 Гаррі Гайгекс (1938–2008) — американський письменник і ігровий дизайнер, співавтор ігри «Dungeons & Dragons»
 Гаррі Греґсон-Вільямс (1961) — британський композитор, диригент, музичний продюсер
 Гаррі Декстер Вайт (1892–1948) — американський економіст, представник міністерства фінансів США на Бреттон-Вудській конференції
 Гаррі Вінстон (1896—1978) — відомий американський ювелір
 Гаррі Стром (1914—1984) — канадський фермер, згодом політичний діяч

Див. також 
 Гарі
 Гері
 Генрі

Чоловічі імена